A186 (Engeland) - weg tussen Newcastle upon Tyne en North Shields
 A186 (Frankrijk) - een snelweg in Frankrijk nabij Parijs
 A186 (Maleisië) - een weg in Perak tussen de TLDM Lumut Marinebasis en Simpang empat Teluk Muroh
 RFA Fort Rosalie (A186) - een wapenopslagschip van de Royal Fleet Auxiliary, gebouwd in 1944